Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 838 dans le monde.

 RS-838 au Brésil
 Route départementale 838 dans l'Essonne, France
 Route nationale 838 en France